

Селище міського типу:
 Азовське — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район

Села:
 Азовське — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Азовське — Донецька область, Маріупольський район
 Азовське — Запорізька область, Бердянський район 
 Азовське — Херсонська область, Генічеський район 

 Азовське — колишнє село Кирилівської селищної ради Мелітопольського району  Запорізької області (у 2004 році приєднано до смт Кирилівка)

Азовське — село, Західноказахстанська область, Акжаїцький район

Азовське () — присілок, Калінінградська область, Гур'євське міське поселення

Див. також 
 Азовське відділення Академії економічних наук
 Азовське козацьке військо
 Азовське море
 Азовське морське пароплавство
 Азовське сидіння